Tramlijn I¹, een voormalige tramlijn tussen Den Haag en Delft
 I1 (spoorwegrijtuig), een spoorwegrijtuig van de NMBS
 I-1 (Bulgarije), een nationale weg van de eerste klasse in Bulgarije
 I/1 (Tsjechië), een hoofdweg van de eerste klasse in Tsjechië